Гарантреві́ль, Ґарантревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 75 км на південь від Парижа, 35 км на південь від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Гарантревіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна